Rubén Dario Velázquez (Pueblo Rico, 18 de dezembro de 1985) é um ex-futebolista profissional colombiano, que atuava como meia.

Carreira

Atlético Nacional 
Rubén Dario Velázque se profissionalizou no Atlético Nacional em 1993.

Seleção 
Rubén Dario Velázque integrou a Seleção Colombiana de Futebol na Copa das Confederações de 2003.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Colômbia
Futebolistas do Deportivo Cali
Jogadores da Seleção Colombiana de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2003